Philipp Kohlschreiber era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Márton Fucsovics ha sconfitto Leandro Riedi con il punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di serie 

  Márton Fucsovics (campione)
  Emilio Gómez (primo turno)
  Hugo Gaston (secondo turno)
  Norbert Gombos (quarti di finale)

  Pavel Kotov (primo turno) 
  Francesco Passaro (primo turno) 
  Jurij Rodionov (secondo turno) 
  Federico Delbonis (primo turno)

Qualificati 

  Alexandre Müller (secondo turno)
  Francesco Maestrelli (primo turno)
  Liam Broady (quarti di finale)

  Mitchell Krueger (primo turno) 
  Enzo Couacaud (quarti di finale) 
  Emilio Nava (primo turno)

Wildcard 

  Dane Sweeny (secondo turno)
  James McCabe (secondo turno)

  Marc Polmans (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Canberra Challenger 2023